Fiesta – hiszp. słowo oznaczające imprezę, uroczystość lub przyjęcie.

Inne znaczenia tego słowa:
 Fiesta – film francuski z 1995 roku zrealizowany przez Pierre Boutron'a
 Fiesta – film amerykański z 1947 roku w reżyserii Richarda Thorpe'a
 Fiesta, polska grupa muzyczna
 Ford Fiesta, marka samochodu produkowanego przez firmę Ford